Leoniszki (gmina Bujwidze)
 Leoniszki (gmina Kowalczuki)

Miejscowości na Białorusi 

 Leoniszki – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.